EMD 710 é uma linha de motores a diesel da divisão de locomotivas da General Motors (EMD), sucessor do 645. O EMD 710 é um grande diesel de 2 tempos com bancadas de cilindros em V defasadas em 45 graus uma da outra como seus antecessores 645 e 567. Todas as suas versões são turboalimentadas, não tendo opção do compressor mecânico.
Introduzido em 1984 com a série 60 (GP60, SD60) na versão 16-710G3A de 3800hp. Em 1985 veio a versão de 12 cilindros do mesmo motor com potência de 3000hp, culminado em uma versão de 20 cilindros em 1995 com potência de 5000hp da SD80.

Versões 

12-710G3A - 3000hp

16-710G3A - 3800hp

16-710G3B - 4000hp

16-710G3B-EC - 4000hp

16-710G3B-T1 - 4000hp

16-710G3B-T2 - 4000hp

12-710G3C-EC - 3200hp

16-710G3C - 4300hp

16-710G3C-EC - 4300hp

12N-710G3B-EC - 3300hp

16-710G3C-T1 - 4300hp

16-710G3C-T2 - 4300hp

20-710G3B-EC - 5000hp

Locomotivas
Locomotivas da GM
Motores de locomotivas